DMT peut désigner :
 diméthyltryptamine, une molécule organique psychotrope ;
 Discrete Multi Tone, une modulation utilisée en transmission ADSL ;
 durée moyenne de traitement, dans un centre d'appel, une mesure du temps entre le moment où le téléopérateur a pris en charge jusqu'à ce qu'il a terminé le traitement de l’appel ; la DMT est l’addition de la durée moyenne de communication et du temps de rédaction administratif post appel ;
 , un transporteur impliqué dans l'homéostasie du fer.